A Eredivisie de 1980–81 foi a 25ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1980-81 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1980–81
1980 no futebol
1981 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1980
Desporto nos Países Baixos em 1981